43-й чемпионат мира проходил с 8 по 25 апреля в Польше (Катовице). Соревнования в группе В проходили с 18 по 27 марта в Арау, Биль (Швейцария). В группе C в Гданьске (Польша) с 8 по 13 марта.

Команды играли в два круга.

Выбор места проведения 
Решение предоставить Польше право на организацию турнира в Катовице было принято 9 апреля 1973 года на Конгрессе ЛИХГ во время чемпионата мира 1973 года. В ходе тайного голосовании кандидатура Катовице получила 41 голос из 58 возможных.

Катовице (наряду с Забже) в прошлом должен был стать хозяином отменённого чемпионата мира 1940 года, проведение которого впоследствии сорвалось из-за событий Второй мировой войны и немецкой оккупации Польши.

Недавно разработанные, в то время, модели туристических автобусов повышенной комфортности Autosan H9-15 были задействованы для перевозок команд чемпионата мира 1976 года.

Трансляцию матчей осуществляли телеканалы TVP1 и TVP2. Около 400 журналистов, а также представители сборной Финляндии, в неигровые дни посетили бывший нацистский лагерь смерти Освенцим.

Результаты матчей

Чемпионат Европы 
В зачёте чемпионата Европы учитывались только матчи европейских команд между собой. В итоге золотые медали завоевала сборная ЧССР, серебряные сборная Швеции. Сборная СССР впервые осталась третьей на ЧЕ.

Статистика

Самые результативные игроки

Лучшие игроки

Символическая сборная

Медалисты чемпионата мира

Интересные факты 

 Группу А расширили до 8 команд. Игры проходили по новой схеме. Ещё одно новшество — разрешено использовать игроков из НХЛ и ВХА (но поскольку соревнования профессионалов были не завершены, в состав сборной США вошли только игроки из команд, не вышедших в розыгрыш кубков Стэнли и АВКО)
 Главная сенсация произошла в матче СССР-Польша. За два месяца до этого советские хоккеисты выиграли на Олимпийских играх у поляков 16:1. Вратарь сборной Александр Сидельников после того, как пропустил 4 шайбы, был заменён на Владислава Третьяка. Но сборная Польши всё равно выиграла — со счетом 6:4. Эта победа считается самой громкой неожиданностью за всю историю чемпионатов мира.

Источники 

 
 Мельников И. Харламов, Третьяк, Гретцки–трое великих хоккеистов мира. – Litres, 2018.

См. также 
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1976
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1976

Апрель 1976 года
Спорт в Польше в 1976 году

Чемпионат Европы по хоккею с шайбой 1976
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Польше